Kirovskij

Azerbaigian 
Kirovskij, comune azero

Kazakistan 
Kirovskij, comune della Regione di Almaty
Kirovskij, comune della Regione del Kazakistan Meridionale

Russia 

Kirovskij, località dell'Oblast' di Astrachan'
Kirovskij, località del Territorio della Kamčatka
Kirovskij, località dell'Oblast' di Kurgan
Kirovskij, comune del Territorio del Litorale
Kirovskij, comune dell'Oblast' di Samara
Kirovskij zavod, una Stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate 

Kirov
Kirovsk
Kirovskaja
Kirovskij rajon